IV Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 1943 года  прошёл в Париже с 6 по ? июля по круговой системе по системе микроматчей. В нём приняли участие 8 спортсменов.

Каждый каждый играл по 2 партии, лучший определялся по наибольшей сумме очков (2 — победа, 1 — ничья, 0 — поражение).

 — Пьер Гестем

 — Станислас Бизо

 — Абель Верс

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 1943 году
1943 год в шашках
Спортивные соревнования в Париже
Июль 1943 года